Halls Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Halls Corners (Indiana)
 Halls Corners (New Jersey)
 Halls Corners (Ohio)

Siehe auch:
 Halls Corner